Niemcy:
 Herbolzheim – dzielnica Neudenau
 Herbolzheim – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen